S. U. N. T. foi um clube de futebol de Bonaire. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1977.

Clubes de futebol de Bonaire